Хёльдер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
  (1835—1915) — австрийский предприниматель, придворный книготорговец (с 1876).
  (1819—1906) — немецкий врач и антрополог, член академии «Леопольдина» (с 1876).
  (1859—1937) — немецкий математик, ректор Лейпцигского университета (1918), президент Немецкого математического общества (1918), отец Эрнста Хёльдера.
  (1915—2014) — немецкий геолог и палеонтолог, профессор Мюнстерского университета (1963—1980), редактор журнала Paläontologische Zeitschrift.
  (1847—1911) — немецкий юрист, декан юридического факультета (1902—1903) и ректор (1909—1910) Лейпцигского университета.
  (1901—1990) — немецкий математик, директор Математического института Лейпцигского университета (1946—1957), член академии «Леопольдина» (с 1952) и Академии наук ГДР (с 1955), сын Отто Хёльдера.
  (1819—1887) — немецкий юрист и политик, президент Палаты депутатов Вюртемберга (1875—1881).

См. также 
  (1960—2019) — французский писатель, лауреат премии «Ноябрь» (1994).